Saint-Broingt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Broingt-les-Fosses, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Broingt-le-Bois, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,